Thomas Bauer (rukometaš)
Thomas Bauer (teolog)
Thomas Johann Bauer
Thomas Bauer (poduzetnik)
Thomas Bauer (arabist)
Thomas Bauer (književnik)
Thomas Bauer (nogometaš)